Ron Flockhart (né le ), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Ron Flockhart (né le  - mort le ), pilote de course automobile écossais.